Grangia steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde San Giorio di Susa in der Provinz Turin, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Mompantero in der Provinz Turin, Italien